Bobrow steht für:

 Bobrow, Stadt in der Oblast Woronesch, Russland
 Bobrów, Ortschaft in der Gmina Miłkowice, Polen
 Bobrów, Ortschaft in Gmina Mysłakowice, Niederschlesien, Polen
 Bobrów, Siedlung in Ciasna, Polen

Bobrow (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Jurjewitsch Bobrow (* 1964), sowjetischer Eisschnellläufer 
 Daniel G. Bobrow (1935–2017), US-amerikanischer Informatiker
 Davis B. Bobrow (* 1936), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Iwan Wassiljewitsch Bobrow (1904–1952), sowjetischer Schauspieler
 Jewgeni Grigorjewitsch Bobrow (1902–1983), sowjetischer Botaniker
 Semjon Sergejewitsch Bobrow (* 1763/65–1810), russischer Dichter und Beamter
 Wiktor Alexandrowitsch Bobrow (* 1984), russischer Eishockeyspieler
 Wsewolod Michailowitsch Bobrow (1922–1979), sowjetischer Eishockey- und Fußballspieler

Siehe auch
 Bobrof
 Bobrov